Triatlon na Poletnih olimpijskih igrah 2004. Tekmovanja so potekala za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Medalje po državah

Vir 
 Tekmovanje na sports-reference.com 

2004
Športi Poletnih olimpijskih iger 2004